Mancori ist der Familienname folgender Personen:
 Alvaro Mancori (1923–2011), italienischer Kameramann und Regisseur
 Guglielmo Mancori (1927–1995), italienischer Kameramann
 Sandro Mancori (1933–2009), italienischer Kameramann